Krupa je lahko:
 Krupa, Semič - naselje v občini Semič
 Krupa (reka) - reka v Beli krajini
 Krupa (reka, Bosna in Hercegovina) reka v Bosni in Hercegovini, pritok Neretve
 Krupa Centar, Bosna in Hercegovina
 Krupa na Vrbasu, Bosna in Hercegovina
 Krupa, Obrovac, Hrvaška
Bosanska Krupa, mesto v Bosni
 grad Krupa, nekdanji grad nedaleč od naselja Krupa pri Semiču
 grad Krupa (Bosna), grad v kraju Bosanska Krupa, Bosna